Бе́йдер — єврейське прізвище.

 Бейдер Борис Хаїмович (1942) — архітектор.
 Бейдер Володимир Хаїмович (1950, Кам'янець-Подільський) — журналіст.
 Бейдер Хаїм Волькович (1920–2003) — письменник, журналіст.

Єврейські прізвища